Jenifer Wymore-Gomez é uma atriz estadunidense, casada com o ator Rick Gomez.

Filmografia

Televisão 
 1997 USA High como entregadora
 1994 White Mile como Cindy

Cinema 
 2003 Last Man Running como Jenny
 2000 Blue Shark Hash como Haley

Atores dos Estados Unidos